Reprezentacja Gwinei w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Gwinei. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Udział w mistrzostwach Afryki 

Gwinea
Gwinejskie reprezentacje narodowe